Panoramix es un personaje principal en el cómic Astérix creado por René Goscinny y Albert Uderzo. Es el druida de la aldea y el único capaz de fabricar la "poción mágica", cuya fórmula se transmite solamente "de boca de druida a oído de druida", y con la que los aldeanos obtienen una fuerza sobrenatural. Es alto, de complexión delgada, lleva una larga barba blanca, va vestido de blanco con una capa roja y normalmente se le ve portando una hoz de oro. Aunque nunca se ha establecido su edad, en la historia del nacimiento de Astérix (donde todos los miembros de la aldea aparecen como niños pequeños, salvo los más ancianos) él aparece sin cambios. En El combate de los jefes el druida Amnésix (que aparenta ser bastante mayor) se refiere a Panoramix como el mayor y maestro.

Aunque es conocido por su poción que da una fuerza sobrehumana, tiene a su disposición muchas otras pociones mágicas y medicinales y hace el papel de médico y ocasionalmente de maestro de la aldea. Astérix (y muchos otros habitantes de la aldea) le consultan en cuanto sucede algo extraño. Por lo general él no entra en combate, al contrario que el resto de habitantes de la aldea, que siempre están dispuestos a disfrutar de una buena pelea (incluso entre ellos mismos). Sin embargo, en algunas ocasiones participa activamente en los combates, como en el libro La gran zanja, donde en compañía de Astérix, Obélix, Ideafix y otros galos vencen un campamento romano ubicado en una zona distinta de Armórica.

Dado que es el único individuo capaz de producir la poción mágica, que necesitan los habitantes de la aldea para conseguir su fuerza, Panoramix es centro de muchas historias, y la conciencia de la aldea. En algunas ocasiones se ha negado a hacer la poción cuando los habitantes se volvían demasiado egoístas. Ocasionalmente, fuerzas hostiles lo han tomado prisionero, para tener acceso a la poción; solo para ser liberado de nuevo gracias a Astérix y Obélix. La búsqueda de ingredientes para sus pociones ha enviado de viaje a Astérix en varias aventuras. Básicamente la poción se compone de muérdago cortado con hoz de oro, raíces, flores, hierbas y algunas especias; incluso lleva langosta, que no es imprescindible pero le da buen gusto. Uno de los ingredientes últimos y más raros que se conoce es el aceite de roca (petróleo), pero al no disponer de él, experimentó y encontró que el jugo de remolacha servía lo mismo y mejoraba el sabor. Panoramix incluso puede darle varios sabores diferentes.

Referencias 

Personajes de Astérix
Franceses ficticios
Magos ficticios